

Населені пункти та їхні частини

 Ґлодно — село в гміні Лазіська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Ґлодно — село в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґлодно — село в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Ґлодно — лісова осада в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства

Примітки